Antonio dos Reis Carneiro – dirigente sportivo brasiliano
 Eva Carneiro – medico britannico
 Francisco Sá Carneiro – politico portoghese
 Francisco Wanderson do Carmo Carneiro, noto come Wanderson – calciatore brasiliano
 Gonzalo Carneiro – calciatore uruguaiano
 Honório Carneiro Leão – politico brasiliano
 Jorge Carlos Carneiro, noto come Ortunho – calciatore brasiliano
 Keirrison de Souza Carneiro, noto come Keirrison – calciatore brasiliano
 Luís Carlos Pereira Carneiro, noto come Licà – calciatore portoghese
 Mácris Carneiro – pallavolista brasiliana
 Marcos Carneiro de Mendonça – calciatore brasiliano
 Paulo Henrique Carneiro Filho – calciatore brasiliano
 Rodrigo Dias Carneiro – ex calciatore brasiliano
 Renato Carneiro, noto come Renato Moicano – artista marziale misto brasiliano
 Sérgio Manuel Costa Carneiro – calciatore portoghese
 Wanderson de Sousa Carneiro – calciatore brasiliano
 André Filipe Carneiro Leal, noto come Andrézinho – calciatore portoghese